

Astronomia
Cressida – satellite naturale di Urano
Cressida – asteroide

Letteratura
Cressida – personaggio di Troilo e Cressida e altre opere di William Shakespeare
Cressida – personaggio della trilogia di Hunger Games scritta da Suzanne Collins.

Musica
Cressida – gruppo musicale britannico

Onomastica
Cressida – variante del nome proprio di persona Criseide